Домашний чемпионат Великобритании 1911 () или «Домашний международный чемпионат 1911» () — двадцать восьмой розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования стала сборная Англии.

Турнир стартовал 28 января, когда ирландцы проиграли в Белфасте валлийцам со счётом 1:2. 11 февраля сборная Англии в Дерби обыграла сборную Ирландии со счётом 2:1. 6 марта Уэльс и Шотландия сыграли в Кардиффе вничью со счётом 2:2. 13 марта Англия в Лондоне разгромила Уэльс со счётом 3:0. 18 марта шотландцы в Глазго обыграли валлийцев со счётом 2:0. В последнем матче, который прошёл 1 апреля в Ливерпуле, Англия сыграла с Шотландией вничью 1:1, что было достаточно для чемпионского титула англичан.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Англии

Бомбардиры 
 3 гола
  Гренвилл Моррис

 2 гола
  Вивиан Вудворд

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1910/11 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1910/11 на сайте EU-football.info

1911
Футбол в Англии в сезоне 1910/1911
Футбол в Европе в 1911 году